Junke ist der Familienname folgender Personen:
 August Junke (1877–1926), sozialdemokratischer Politiker und 1921/22 Ministerpräsident des Landes Braunschweig
 Paul Junke (1886–1945), deutscher Politiker (SPD; USPD)

Siehe auch:
 Juhnke